

Persone
 Elling Carlsen (1819-1900) – esploratore, navigatore e cacciatore norvegese
 Fredrik Carlsen (1989) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Henning Carlsen (1927-2014) – regista e sceneggiatore danese
 John Carlsen (1961) – ex ciclista su strada danese
 Kenneth Carlsen (1973) – allenatore di tennis ed ex tennista danese
 Magnus Carlsen (1990) – scacchista norvegese, campione del mondo dal 2013
 Trygve Carlsen Bøyesen (1886-1963) – ginnasta norvegese

Altro
 Carlsen Verlag – sussidiaria dell'omonima casa editrice danese